Бревипароп () — ихнород динозавров, описанный по цепочке следов протяженностью 90 м. Следы были, вероятно, оставлены представителем инфраотряда завропод. Размер следов — 115×90 см. Следы были найдены в горах Атлас, Марокко в 1979 году французскими палеонтологами Жаном-Мишелем Дутуитом и Ахмедом Уазу.

Размер оставившего следы 
Оценки размеров животного разнятся. Предположительно, оно 48 метров в длину. Тогда это одно из самых больших животных, из когда-либо живших на земле. Поскольку ни одной кости бревипаропа не было найдено, сложно сказать, к какой группе завропод принадлежит это животное. Но наличие отпечатка когтя на большом пальце свидетельствует о принадлежности этого животного к брахиозавридам. В таком случае это самое высокое сухопутное животное из когда-либо живших на планете, около 30—40 м в высоту, почти в два раза выше завропосейдона. Другие оценки размера указывают на меньшую длину — 24—27 м. В этом случае динозавр лишь на несколько метров выше завропосейдона.

Размеры 
Размеры и масса животного точно неизвестны, поэтому о нём возникло много спекуляций. Оценки длины около 48 метров были даны в популярных книгах, таких как «Книга рекордов Гиннесса», хотя они были основаны на неправильном представлении. 115 сантиметров — цифра, основанная на длине только одного следа, а не средняя длина следов передних и задних ног. На самом деле бревипароп был скорее всего несколько меньше.

Ранние расчеты показали, что отпечатки были 50 сантиметров в ширину, то есть не больше чем нога диплодока. На самом деле отпечатки следов – 90 сантиметров в ширину и примерно столько же в длину. Ноги были, вероятно, несколько больше, чем 90 см в ширину, так как края отпечатков не было. Это дает размеры животного примерно от 34 до 37 метров в длину с пропорциями тела, аналогичными жираффатитану.

Время обитания 
Время обитания известно достаточно плохо. Разные оценки определяют время обитания животного от 175—160 до 130—120 млн лет назад (см. две таблицы ниже).

Примечания

Ссылки 
 Wedel, M. (2009). "Насколько большими были завроподы-оставители следов?"
 14 брахиозаврид, включая бревипаропа

Завроподы
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Ихнотаксоны
Открытия 1979 года
Атласские горы